

Aziende 

Olivetti – azienda italiana.

Informatica 

Olivetti Advanced Technology Center – Centro Olivetti a Cupertino negli U.S.A.
Olivetti M19
Olivetti M20
Olivetti M24
Olivetti MP1
Olivetti Programma 101
Olivetti P6040
Olivetti P6060

Macchine per scrivere 

Olivetti Diaspron 82
Olivetti Dora
Olivetti ET Personal 540
Olivetti Lettera 10
Olivetti Lettera 22
Olivetti Lettera 25
Olivetti Lettera 32
Olivetti Lettera 35
Olivetti Lettera 36
Olivetti Lettera DL
Olivetti Lexicon 80
Olivetti M1
Olivetti M20
Olivetti M40
Olivetti Studio 42

Persone 
Adriano Olivetti – imprenditore, ingegnere e uomo politico italiano, figlio di Camillo
Albano Olivetti – tennista francese
Angelo Oliviero Olivetti – politico, politologo, giornalista e avvocato italiano
Ariel Olivetti – fumettista argentino
Camillo Olivetti – ingegnere e imprenditore italiano, padre di Adriano Olivetti
Enrico Olivetti – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Gino Olivetti – avvocato, economista e politico italiano
Laura Olivetti – psicologa, dirigente e filantropa italiana, figlia di Adriano
Luigi Olivetti – pittore e incisore italiano
Magda Olivetti – traduttrice e germanista italiana
Marco Maria Olivetti – filosofo della religione italiano
Massimo Olivetti – imprenditore italiano, figlio di Camillo
Roberto Olivetti – dirigente d'azienda italiano, figlio di Adriano
Vito Olivetti – partigiano italiano